Чорна Тиса — річка в Україні
 Чорна Тиса — село, Закарпатська область, Рахівський район
 Чорна Тиса — гірськолижний курорт в селі Чорна Тиса